André Chorda (Charleval, 20 de fevereiro de 1938 - 16 de junho de 1998) foi um futebolista francês.

Carreira 
André Chorda integrou o elenco da Seleção Francesa de Futebol, da Euro de 1960, e da Copa de 66

Ligações externas 
 

Futebolistas da França
Futebolistas do Olympique Gymnaste Club Nice
Futebolistas do Football Club des Girondins de Bordeaux
Jogadores da Copa do Mundo FIFA de 1966
Jogadores da Seleção Francesa de Futebol
Jogadores da Eurocopa de 1960